Cocina puede referirse a:

 Cocina (artefacto), aparato que sirve para cocinar.
 Cocina (habitación), lugar donde se cocina.
 Cocina, el arte culinario.
 Cocina, la gastronomía.

Enlaces externos